Бруно Рамон Сильва Бароне (; родился 29 марта 1980 года, Серро-Ларго) — уругвайский футболист, игравший на позиции правого защитника. Выступал за национальную сборную Уругвая, первый матч провёл 3 февраля 2003 года против сборной Ирана (1:1).

Биография 
Зимой 2011 года после возвращения из очередной аренды в «Аякс» во время январских сборов получил легкую травму плеча, однако после небольшой операции выяснилось, что в организм Бруно проникла инфекция, из-за которой его здоровье очень серьёзно пошатнулось. В настоящий момент проходит курс реабилитации, о возвращении в футбол речь пока не идет.

Статистика по сезонам 

 Данные на 13 июля 2009

Титулы 
 «Данубио»
 Чемпион Уругвая (1): 2004
 «Интернасьонал»
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2010
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 2009/10

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Серро-Ларго»